Irvine Frew (né le  à Kilsyth en Écosse et mort le ) est un joueur professionnel de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1925-1926|| Canadians de Calgary || CCJHL|| || || || || || || || || || 
|-
|1925-1926|| Canadians de Calgary|| Coupe Memorial|| 9|| 1|| 2|| 3|| 20|| || || || || 
|- 
| 1926-1927|| Tigers de Calgary || PrHL|| 27|| 0|| 0|| 0|| 8|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1927-1928|| Nationals de Stratford || Can-Pro|| 41|| 6|| 1|| 7|| 72|| 5|| 1|| 0|| 1|| 12
|- 
|1928-1929|| Bisons de Buffalo|| Can-Pro|| 24|| 1|| 1|| 2|| 43|| || || || || 
|-
|1928-1929|| Millionaires de Toronto || Can-Pro|| 20|| 2|| 0|| 2|| 34|| 2|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 1929-1930|| Indians de Cleveland || LIH|| 41|| 3|| 3|| 6|| 61|| 6|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 1930-1931|| Indians de Cleveland||  LIH|| 45|| 3|| 5|| 8|| 59|| 6|| 0|| 0|| 0|| 6
|- 
| 1931-1932|| Indians de Cleveland||  LIH|| 9|| 1|| 0|| 1|| 31|| || || || || 
|-
| 1932-1933|| Indians de Cleveland||  LIH|| 19|| 2|| 0|| 2|| 56|| || || || || 
|- 
| 1932-1933|| Castors de Québec|| Can-Am|| 26|| 1|| 2|| 3|| 57|| || || || || 
|-
| 1933-1934|| Maroons de Montréal|| LNH|| 30|| 2|| 1|| 3|| 41|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|- 
| 1933-1934|| Castors de Québec || Can-Am|| 14|| 3|| 1|| 4|| 16|| || || || || 
|-
| 1934-1935|| Eagles de Saint-Louis|| LNH|| 48|| 0|| 2|| 2|| 89|| || || || || 
|- 
| 1935-1936|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 18|| 0|| 2|| 2|| 16|| || || || || 
|-
| 1935-1936|| Indians de Springfield|| Can-Am|| 14|| 0|| 2|| 2|| 23|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|- 
| 1936-1937|| Indians de Springfield|| IAHL|| 47|| 5|| 6|| 11|| 65|| 5|| 0|| 0|| 0|| 11
|-
| 1937-1938|| Indians de Springfield|| IAHL|| 14|| 0|| 0|| 0|| 19|| || || || || 
|- 
| 1937-1938|| Lions de Vancouver || PCHL|| 10|| 0|| 1|| 1|| 25|| 6|| 0|| 0|| 0|| 22
|-
| 1938-1939|| Clippers de Spokane || PCHL|| 45|| 1|| 7|| 8|| 106|| || || || || 
|- 
| 1939-1940|| Indians de Springfield|| IAHL|| 50|| 2|| 4|| 6|| 69|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1940-1941|| Flyers de Saint-Louis|| AHA|| 39|| 6|| 5|| 11|| 37|| 9|| 1|| 0|| 1|| 17

| 96|| 2|| 5|| 7|| 146|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6

Références 

Naissance en août 1907
Joueur anglais de hockey sur glace
Joueur britannique de hockey sur glace
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Maroons de Montréal
Joueur des Nationals de Stratford
Joueur des Eagles de Saint-Louis
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Flyers de Saint-Louis
Joueur des Indians de Cleveland (LIH)
Décès en avril 1995
Défenseur de hockey sur glace
Décès à 87 ans